Николай Васильевич Соколов (1841—1915) — русский , профессор Императорской медико-хирургической академии.

Биография 
Окончил курс Медико-хирургической академии. Степень доктора медицины получил в 1868 году. 

В 1870 году был избран конференцией академии адъюнкт-профессором по кафедре химии, а в 1884 году — ординарным профессором той же кафедры.

По выслуге 25 лет, в 1892 году вышел в отставку, оставаясь на службе академии в качестве приват-доцента. 

В 1895 году утверждён в звании заслуженного профессора и в том же году избран заведующим лабораторией Императорского русского технического общества.

Печатные труды Соколова Николая Васильевича по специальным вопросам органической химии, газометрии, исследованию отечественных вод, руд, каменных углей и по калориметрии помещены в «Журнале Русского Физико-Химического Общества», «Бюллетенях Академии Наук» и «Записках Императорского Русского Технического Общества».

Источник 
 

Похороненные на Смоленском православном кладбище, чьи могилы утрачены